Єсипович — слов'янське прізвище.

Відомі представники 
 Єсипович Ганна Петрівна (1881—1970) — заслужена артистка РРФСР (1956).
 Єсипович Яків Григорович (1822—1906) — державний діяч, сенатор, письменник.
 Єсипович Яна В'ячеславівна (. 1979) — російська актриса театру та кіно.

Примітки